Plaats in Indonesië
 Patemon (Seririt), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Patemon (Bojongsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Patemon (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Patemon (Tengaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Patemon (Bungatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Patemon (Jatibanteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Patemon (Krejengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Patemon (Tanggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Patemon (Tlogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java